Bazaar (Bazar, en español) hace referencia a varios artículos:

Informática
 Bazaar (software), un sistema de control de versiones distribuido.
 Bazaar (Software Development), un modelo de código abierto de La catedral y el bazar (cuyo título original es The cathedral and the bazaar).

Moda
 Harper's Bazaar, revista de moda.

Lugares
 Namche Bazaar, localidad de Nepal